Sarah Connor se poate referi la:

Sarah Connor (cântăreață), cântăreață germană de muzică pop și R&B
Sarah Connor (album), album din 2004 al cântăreței de mai sus
Sarah Connor (Terminator), personaj fictiv din franciza Terminatorul (Terminator)
Terminator: The Sarah Connor Chronicles, serial de televiziune cu personajul fictiv de mai sus